LSWR A12 class — тип пассажирского паровоза Лондонской и Юго-Западной железной дороги, строившийся по проекту Уильяма Адамса. Всего в 1887—1895 годах изготовлено 90 паровозов: 50 на заводе компании у Девяти Вязов и 40 на заводе . Паровозы Нельсона и последние 20 с завода LSWR имели также обозначение O4 class. Отличительной особенностью является осевая формула 0-2-1, которая, несмотря на то, что Great Northern Railway владела 150-ю такими паровозами, вообще редко встречается. A12 class также известен как «Юбилейный», потому что производство его начато в год золотого юбилея правления королевы Виктории.

Все 90 паровозов перешли к Southern Railway при укрупнении британских железных дорог в 1923 году.

Списания начались в 1928 году, а до национализации британских железных дорог после Второй мировой войны доработали 4 паровоза, которые были списаны British Railways уже в 1948 году. Один паровоз (№ DS3191) прослужил в качестве стационарного парового котла на заводе Eastleigh Works до 1951 года. Ни один паровоз этого типа не сохранился.

Источники 

 Литература

 
 Railway Magazine, March 1925

Внешние ссылки 

 SREmG details

Паровозы LSWR
Паровозы типа 0-2-1
Паровозы У. Адамса